Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1942/43 werd gewonnen door Venlo.

Algemeen
Het landskampioenschap werd bepaald aan de hand van een kampioenscompetitie tussen de kampioenen van de gewestelijke afdelingen. Met uitzondering van het noordelijke district organiseerde ieder district een eigen eerste klasse competitie. De kampioenen waren respectievelijk: HDM (west), PW (oost) en Venlo (zuid).

Eindstanden
(De wedstrijd HDM-Venlo werd niet meer gespeeld)

Hockey in 1942
Hockey in 1943
 1942/43